Перебудова — теоретично-політична програма реформування командно-адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР.

 Перебудова — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Перебудова — селище, Донецька область, Великоновосілківський район